Der Wahlkreis Oldenburg-Land ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst den größten Teil vom Landkreis Oldenburg mit den Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee, Hatten, Hude (Oldenburg) und Wardenburg sowie der Samtgemeinde Harpstedt.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Oldenburg-Land sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Thore Güldner (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Harm Rykena (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 64.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Oldenburg-Land sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Axel Brammer (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Harm Rykena (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 64.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Glowienka, Anne-Marie" | Anne-Marie Glowienka
|35,3
|31,8
|-
| SPD
| data-sort-value="Brammer, Axel" | Axel Brammer
|35,7
|34,1
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Neuhaus, Kirsten" | Kirsten Neuhaus
|9,6
|10,3
|-
| FDP
| data-sort-value="Heins, Niels-Christian" | Niels-Christian Heins
|8,7
|10,9
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Haji, Tania" | Tania Haji
|3,5
|4,2
|-
| AfD
| data-sort-value="Rykena, Harm" |Harm Rykena
|5,6
|5,7
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Hansen, Arnold" |Arnold Hansen
|1,5
|1,0
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 67,2 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Oldenburg-Land elf Parteien an. Davon hatten sieben Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ansgar Focke (CDU). Über die Landesliste und als Ersatz für die ausscheidende Daniela Behrens zog zusätzlich Axel Brammer (SPD) in den niedersächsischen Landtag ein. Außerdem zog auch Christian Dürr (FDP) über die Landesliste in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 64.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="01" | CDU
| data-sort-value="Focke, Ansgar-Bernhard" | Ansgar-Bernhard Focke
|41,6
|33,9
|-
| data-sort-value="02" | SPD
| data-sort-value="Brammer, Axel" | Axel Brammer
|31,5
|28,2
|-
| data-sort-value="04" | GRÜNE
| data-sort-value="Wachtendorf, Birte" | Birte Wachtendorf
|13,7
|16,0
|-
| data-sort-value="03" | FDP
| data-sort-value="Dürr, Christian" | Christian Dürr
|6,0
|14,1
|-
| data-sort-value="05" |  DIE LINKE
| data-sort-value="Schröter-Voigt, Veruschka" | Veruschka Schröter-Voigt
|2,8
|2,8
|-
| data-sort-value="20" | PIRATEN
| data-sort-value="Zimmermann, Heiko" | Heiko Zimmermann
|1,9
|2,0
|-
| data-sort-value="12" | FREIE WÄHLER
| data-sort-value="Marbach, Christian" | Christian Marbach
|2,4
|1,7
|-
| data-sort-value="14" | NPD || || ||0,7
|-
| data-sort-value="09" | DIE FREIHEIT Niedersachsen || || ||0,3
|-
| data-sort-value="06" | Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|-
| data-sort-value="16" | PBC || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 63,0 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Oldenburg-Land sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ansgar Focke (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Focke, Ansgar" | Ansgar-Bernhard Focke
| 39,6
| 40,9
|-
| SPD
| data-sort-value="Brammer, Axel" | Axel Brammer
| 33,3
| 28,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Dürr, Christian" | Christian Dürr
| 11,2
| 11,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Brinkmann" | Martin Brinkmann
| 7,7
| 8,3
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Gerdes" | Holger Gerdes
| 6,2
| 6,8
|-
| NPD
|
|
| 1,0
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|data-sort-value="Marbach" | Christian Marbach
| 1,9
| 0,9
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,6
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,5
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,3
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Oldenburg)